Cancer («рак») — латинское слово.

 Cancer — латинское название зодиакального созвездия Рак и соответствующего знака зодиака.
  (1988) — метал-группа из Великобритании.

См. также 
 Рак